Istoric, epigrafist și arheolog român. N. 27 ianuarie 1971, Piatra Neamț. Studii universitare la Iași, Poitiers și Paris. În prezent, prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie a Universității "Al. I. Cuza" Iași. Doctorate: Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca (2001), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris (2004). Cărți: Individu et société en Dacie romaine. Etude de démographie historique, Wiesbaden 2004 (Premiul "Vasile Pârvan al Academiei Române, 2006, nominalizată la Premiul internațional "Gérard Boulvert" (2007); Sclavi și liberți imperiali în provinciile romane din Illyricum (Pannonia, Dalmatia, Dacia și Moesia), Iași, 2004; Les affranchis dans les provinces romaines de l'Illyricum, Wiesbaden 2006 (Premiul pentru cea mai bună carte a Facultății de Istorie Iași, 2007), L'espérance de vie, la structure d'âge et la mortalité en Pannonie (Ier-IIIe s. ap. J. C.), Iași, 2007; Ex toto orbe Romano Immigration into Roman Dacia: with prosopographical observations on the population of Dacia, Leuven-Paris-Walpole, 2011. Co-editor la Fasc. 7 al Lexicon of Greek and Roman Place Cities in Antiquity, Amsterdam, 2005, al volumului Studia historiae et religionis daco-romanae, București, 2006 și al volumului Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des römischen Reichs, Kaiserlautern 2012. Editor al volumului Structuri etno-demografice la Dunărea de Jos (sec. I-VII p. Chr.)(Iasi 2009). Domenii de interes: istoria socială romană, demografia istorică a Antichității, epigrafia latină, migrația și aculturația în perioada romană. Membru al European Association of Archaeologists, al Groupe International de Recherche sur l'Esclavage dans l'Antiquité (GIREA), al Societății de Studii Clasice din România.